Polkville puede referirse a varias localidades de Estados Unidos:

 Polkville (Misisipi).
 Polkville (Carolina del Norte).